Парламентские выборы были проведены в Южной Корее 2 мая 1958 года. Победу одержала  во главе с Ли Сын Маном, которая получила 126 из 233 мест в парламенте. Явка избирателей была 87,8 %.

Результаты выборов

Примечания 

Выборы 1958 года
Парламентские выборы в Республике Корея
Май 1958 года
1950-е годы в Республике Корея